Papà cerca moglie (A Bedtime Story) – film diretto da Norman Taurog (1933)
Papà cerca moglie (Hurra, ich bin Papa!) – film diretto da Kurt Hoffmann (1939)